El término Portu puede referirse a:

 Antonio Rodríguez, "Portu" (1948), futbolista español que jugaba como centrocampista.
 Cristian Portugués, "Portu" (1992), futbolista español que juega como centrocampista.